Mujica est un patronyme porté notamment par :

 Aylín Mújica (1974-), actrice et danseuse de ballet cubaine.
 Edward Mujica (1984-), joueur de baseball vénézuélien.
 Elisa Mújica (1918-2003), écrivaine colombienne.
 Hugo Mujica (1942-), prêtre, écrivain, philosophe et poète argentin.
 José Mujica (1935-), homme d'État uruguayen.
 Juan Martín Mujica (1943-2016), footballeur uruguayen.
 Ramón Picarte Mujica (1830- ?), mathématicien chilien.
Patronyme hispanique